Follis (motorfiets), historisch Frans merk van motorfietsen
 Follis (munt), Romeinse munteenheid